Алекса́ндр Владисла́вович Влади́миров (24 января 1977, Ленинград) — российский футболист, вратарь.

Биография 
Воспитанник ленинградского футбола. Первой его командой была местная «Смена-Сатурн». В 1995 году вратарь транзитом через дубль московского ЦСКА перешёл в «Ростсельмаш», в составе которого дебютировал в Высшей лиге. В составе ростовчан Владимиров провел 5 сезонов, но считался резервным вратарем и много играл в дубле и во второй команде. С 2000 года выступал за ряд команд Первого и Второго дивизионов.

Тренер вратерей в Академии ФК «Зенит».

Достижения 
  ФК Орел
 Победитель турнира второго дивизиона зоны «Центр»: 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FootballFacts.ru
 
 Профиль на footbook

Футболисты России
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Горняк» Учалы